Степа́н Миха́йлович Се́рышев  (1889—1928) — советский военный деятель, борец за Советскую власть на Дальнем Востоке.

Биография 
Родился в семье плотника.

Военную службу начал в Русской императорской армии, получил чин поручика.

Член РСДРП(б) с 1917 года.

В дни Великой Октябрьской социалистической революции — начальник красногвардейского отряда при Центросибири.

В декабре 1917 вместе с Сергеем Лазо руководил подавлением контрреволюционного мятежа в Иркутске, затем работал в штабах Прибайкальского и Даурского фронтов.

Один из руководителей партизанского движения в Амурской области.

С 1918 года в «подполье», был арестован, освобождён в феврале 1920 г. в Благовещенске войсками Дальневосточной республики.

1920—1922 гг. — член Амурского ревкома;

август 1920 — март 1921 — командующим войсками Амурского фронта;

март 1921 — декабрь 1921 гг. — командующий 2-й Амурской армией Восточного фронта;

декабрь 1921 — март 1922 гг. — член Революционно-военного совета Народно-революционной армии Дальневосточной Республики.

25 сентября 1923 — июнь 1924 гг. — командир 48-й стрелковой дивизии.

9 июня 1924 — август 1924 гг. — командир 44-й стрелковой дивизии.

1924 — март 1926 гг. — помощник командира корпуса.

1926—1927 гг. — военный атташе в Японии.

На 40-м году жизни умер в Москве от болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 
Именем Степана Михайловича Серышева названы:
 Серышевский район Амурской области;
 Посёлок Серышево Серышевского района Амурской области, возле железнодорожной станции «Серышево» установлен памятник;
 Улица Серышева в селе Лебяжье Серышевского района Амурской области;
 Улица Серышева в Белогорске в Амурской области;
 Улица Серышева в Свободном в Амурской области;
 Улица Серышева в Райчихинске в Амурской области;
 Улица Серышева в селе Невер в Амурской области;
 Улица Серышева в Артёме в Приморском крае;
 Улица Серышева в Партизанске в Приморском крае;
 Улица Серышева в Дальнереченске в Приморском крае;
 Переулок Серышева в Уссурийске в Приморском крае;
 Улица Серышева и площадь Серышева в Хабаровске, на площади установлен памятник;
 Улица Серышева в Вяземском в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в рабочем посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае;
 Улица Серышева и переулок Серышева в рабочем посёлке Переяславка в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в рабочем посёлке Берёзовый в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в Биробиджане (Еврейская автономная область);
 Улица Серышева в пгт Николаевка (Еврейская автономная область);
 Улица Серышева в Чите (Забайкальский край);
 Улица Серышева в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край).

 До 25 сентября 1940 года название «Серышев» носил строящийся с 1936 года монитор «Сиваш», переименованный в связи с общей политикой переименования стоящихся мониторов в названия сражений гражданской войны.

Ссылки 
 Серышев Степан Михайлович (1889—1928)
 Серышев Степан Михайлович
 Серышев Степан Михайлович
 Серышев Степан Михайлович

Большевики
Царские офицеры на службе в РККА
Командующие местных фронтов Гражданской войны в России
Персоналии:Народно-революционная армия Дальневосточной республики
Военные атташе СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище